Miejscowości w Polsce:
 w województwie świętokrzyskim
 Zemborzyn Pierwszy – wieś
 Zemborzyn Kościelny – przysiółek wsi
 w województwie mazowieckim
 Zemborzyn Drugi – wieś
 Zemborzyn Pierwszy – wieś
 Zemborzyn-Kolonia– część wsi 
 Zemborzyn-Nowiny – część wsi